Riana steht für:
 Riana (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Riana (Tasmanien), Ort in Tasmanien, Australien 
 Riana, Ortsteil von Fosciandora, Gemeinde in Italien

Siehe auch:
 Rihanna (Robyn Rihanna Fenty; * 1988), barbadische Sängerin, Schauspielerin, Modedesignerin und Unternehmerin
 Rhianna (Rhianna Hannah-Louise Kenny; * 1983), britische Sängerin